Lupoglav (Istrië), een gemeente in de Kroatische provincie Istrië
Lupoglav (Brckovljani), een plaats in de gemeente Brckovljani in de Kroatische provincie Zagreb